Битва при Нише (; ; ) проходила во времена Крестовых походов. Битва произошла 3 ноября 1443 года в районе крепости современного сербского города Ниш, между войсками венгерского военачальника Яноша Хуньяди в союзе с войсками сербского военачальника Георгия Бранковича и польского Владислава III Варненчика, против войск турецкого военачальника Касима-паши.

Битва при Нише была частью экспедиции Хуньяди, известной как долгая кампания. Венгерские войска вошли на Балканский полуостров через Траяновы ворота, венгры разгромили три армии Турецких пашей, захватив Ниш и Софию, а затем объединившись с королевской армией разбили войска султана Мурада II в районе Снайма (Кустиница). Нетерпеливость царя и суровость зимы заставили Хуньяди (в феврале 1444 года) вернуться домой, но не раньше, чем он окончательно ликвидировал господство султана в Боснии, Герцеговине, Сербии, Болгарии и Албании.

Предыстория сражения 
В 1440 году Янош Хуньяди стал доверенным советником и самым высокопоставленным солдатом короля Польши Владислава III. Хуньяди был назначен главнокомандующим и ответственным обороной Белградской крепости против османов. Король Владислав за заслуги перед ним, предоставил Хуньяди поместье в Восточной Венгрии. Вскоре он показал себя как неплохого полководца за экстраординарную способность грамотно и тактически правильно защищаться в условии с ограниченными ресурсами в его распоряжении.

В 1441 году на территории Семендрии одержал победу над войсками Исхак-Бея. На территории Трансильвании он уничтожил группировку войск Османской армии, тем самым помог Венгерскому королевству восстановить сюзеренитет над территорией всей Валахии. В июле 1442 года, в районе Железных ворот он ликвидировал численную группировку османских войск из 80 000 солдат во главе с командующим Сехаббедином.

Эти победы сделали Хуньяди одним из непримиримых врагов Османской империи, тем самым прославив себя во всем христианском мире в 1443 году, вместе с королем Владиславом участвовал в экспедиции которая стала известной как долгая кампания и в одной из её битв, вошедших в историю как битва при Нише. В ходе этой кампании Хуньяди сопровождал известный итальянский кардинал и церковный дипломат Джулиано Чезарини.

В состав «объединённого христианского контингента» входило 20 тыс. венгерских и около 8 тыс. сербских кавалеристов и пехотинцев, так же король Владислав прибыл с подкреплением из 5 тыс. польских солдат., по некоторым данным в составе войск ещё было незначительное число чехов.

Сама же битва при Нише. была не одной большой битвой, а состояла из пяти незначительных сражений. Первое сражение было против небольшого гарнизона в Нише, с задачей последующего захвата города. За этим последовали три различных сражения, против трёх различных османских гарнизонов, у которых была поставлена задача по продвижению в город с последующим его захватом. Последнее сражение происходило с остатками трёх османских армий.

Ход сражения 
3 ноября 1443 (по некоторым данным) произошло последнее сражение на равнине между городами Болвани и Ниш, которые возглавляли с одной стороны венгерским командующим Яношом Хуньяди и сербским деспотом Георгием Бранковичем, в то время как большей частью османской армии руководили Генерал-губернатор Румелии Касим-паша и командующие его войск Турахан-бей и Исхак-бей. В то время большая часть османской армии находилась на территории города Марице, когда христианский контингент уже противостоял войскам паши в Видине и Софии, возглавляемые Касимом-пашой. Тогда османский султан Мурад II послал Скандербега чтобы противостоять Хуньяди и его союзникам. После поражения Османской империи отступающие силы Касима-паши и Турахана-Бея сожгли все деревни между Нишем и Софией.

Об этом писал хорватский поэт Андрия Качич-Миошич, который опирался на данные итальянских историков, писавшие от том как происходила битва:

 Основной причиной турецкого поражения как было позже отмечено, является албанский полководец Скандербег. Которого направил в бой турецкий султан, но тот он тайно связывался с Хуньяди, и информировал его обо всё. Во время боя, покинул османскую армию и бежал вместе со своими людьми. Это вызвало большой резонанс в османских рядах, и всерьёз помогло одержать победу над турками. 

Хотя если опираться на другие источники, то поражение Османской империи объясняется из-за отсутствия сотрудничества между различными армиями Османской империи, которые возглавлялись разными командирами.

Последствия после сражения 
Согласно записям византийского историка Лаоника Халкокондила «Утомленная после поражения от Хуньяди в 1443 году, османская армия была вынуждена отступить с территории Балкан, в то время старые лорды поспешили вернуться чтобы вернуть себе владения своих отцов». Одним из них был Скандербег, который покинул Османскую армию вместе со своим племянником Хамзой Кастриоти и 300 другими албанцами, вернулись в Албанию, где затем принял христианство. А после взятия города Круя начал 25-летнюю борьбу против Османской империи.

Касим был вынуждены покинуть свой лагерь и с его главным военачальником Туруханом, скрываются через Пирот и округ софийской области Драгоман, чтобы предупредить султана о вторжении. Во время своего отступления, Касим и Турахан уничтожили около 150 деревень между Нишем и Софией.

1 июля 1444 года султан Мурад II подписал Сегединский мирный договор сроком на 10 лет, и отрекся от престола в пользу своего сына Мехмеда II. Тем самым Деспот Георгий Бранкович вернул под контроль Сербской деспотовины 24 города, в том числе и Ниш.

Деспот Георгий Мрньявчевич, после установления Сегединского мирного договора, передал город потомку одного старинного рода,в соответствии с которым являлся его внук великий князь Гойко Мрньявчевич, в качестве наследия его предков.

Когда последовало нарушение мирного договора, Мурад вновь вторгся на Балканы и одержал победы в битве при Варне и в битве на Косовом поле. В 1448 году Ниш вновь возвращается под контроль Османской империей, и на ближайшие 245 лет находится под их же контролем, без никаких нападений христианских сил.

Примечания

Литература

Ссылки 
 THE RECOVERY OF THE EMPIRE AND THE CAPTURE OF CONSTANTINOPLE BY MAHOMET II (английский)

1443 год
Сербские битвы в Средние века
Сражения Сербии
Сражения Венгрии
Сражения Польши
Сражения Османской империи
Османо-венгерские войны
Сражения Крестовых походов
Ниш
Сражения 1443 года